Государственная дорога 6 (, ) — автомобильная дорога в Финляндии.

Маршрут

Ссылки 
 Дорожное управление Финляндии 
 Информация о реконструкции автодороги в районе Лаппеэнранта, Йоутсено и Иматра